Wojsko:
 Legion – jednostka taktyczna armii rzymskiej

Literatura:
 Legion – demon biblijny
 Legion – dramat Stanisława Wyspiańskiego
 Legion – powieść Elżbiety Cherezińskiej

Gry komputerowe:
 Legion – gra komputerowa
 Legion – strategiczna gra komputerowa

Kinematografia:
 Legion – fikcyjny potwór z serii filmów o Gamerze

Kino:
 Legion – film z 2010 roku w reżyserii Scotta Stewarta
 Legionista – film
 Legion – serial stacji FX (stacja telewizyjna)

Muzyka:
 Legion – zespół grający rocka tożsamościowego
 Legion – grupa muzyczna black metalowa
 Legion – album amerykańskiej grupy muzycznej Deicide

Zobacz też Legiony